Fantasie C-Dur sind Klavierkompositionen:
 Fantasie in C-Dur Hob. XVII/4, „Capriccio“ von Joseph Haydn (1789)
 Viersätzige Fantasie (Sonate) D 760 in C-Dur von Franz Schubert = Wanderer-Fantasie (1822)
 Fantasie C-Dur (Schumann) (1839)